Ancalagon – personaggio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien
 Ancalagon – verme priapulide estinto